Vox est un mot latin signifiant « voix ».

Culture 
 Vox, album musical de compilation de titres du groupe Malicorne publié en 1996.
 Vox Records, label de disque de musique classique américain.
 Vox Théâtre, entreprise canadienne orientée vers la création et la tournée de spectacles de théâtre musical jeunes publics.

Médias 
 VOX, télévision privée allemande
 Vox, ancien nom de MAtv, télévision locale québécoise.
 Vox magazine, publication de l'Armée Belge qui a été éditée de 1973 à 2006.
 Vox, un média en ligne américain, possédé par l'entreprise Vox Media.
 Voxeurop, un média en ligne européen.

Patronymes 

 Maximilien Vox (1894-1974), graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, journaliste, critique d'art, esthéticien et historien de la lettre et de la typographie française ;
 Vox, dessinateur français.

Divers 
 Vox populi, locution latine qui signifie la voix du peuple, utilisée au Moyen Âge lors des canonisations par acclamation.
 Vox, fabricant britannique d'équipement musical, notamment d'amplificateurs pour guitare.
 Vox, logiciel de synthèse de parole pour MO5 élaboré en 1984 par Jean-Michel Cohen.
 Vox, parti politique espagnol fondé en 2013.
 Vox in excelso, bulle pontificale signée en 1312 par le pape Clément V.
 Vox, super-inhumains créé par les Krees dans l'univers Marvel, antagoniste de l'arc narratif "".